Мико́ла Яросла́вович Жиганю́к (  — ) — матрос Збройних сил України.

Життєвий шлях 
Закінчив луцький коледж бізнесу та права. Військовослужбовець 36-ї окремої бригади берегової оборони ВМС ЗСУ. Від 2013 року служив за контрактом в смт Перевальне.

Під час російської інтервенції та окупації Криму російськими військами не зрадив присязі, вийшов у складі частини із зони окупації та продовжив службу Українському Народові.

В зоні бойових дій обороняв Маріуполь.

Приїхав у відпустку до Луцька, 17 березня 2015-го мав повертатись на фронт. 13 березня близько 1-ї ночі переходив дорогу, потрапив під колеса автомобіля BMW. Від отриманих травм Микола загинув.

15 березня 2015-го похований в Луцьку.

Вшанування 
9 грудня 2015 року в коледжі бізнесу та права відкрито меморіальну дошку випускникам Миколі Жиганюку, Вадиму Саверському та Сергію Шкредю.

Джерела 
 Микола Жиганюк
 Відкриття меморіальної дошки

Уродженці Луцька
Померли в Луцьку
Поховані в Луцьку